Склад збірної Швеції на чемпіонаті світу 2006 

Докладніше...Швеція
С 2006